Ber Begriff Vorortbahn steht:

 allgemein für eine Schnellbahn
 allgemein für eine S-Bahn

 für folgende Bahnen:
 Anhalter Vorortbahn
 Spandauer Vorortbahn
 Vorortbahn Loschwitz–Pillnitz
 Vorortbahn Cotta–Cossebaude
 Vorortbahn Wilhelmshaven
 Vorortbahn Bologna-Vignola
 Vorortbahnen von Buenos Aires
 Westliche Berliner Vorortbahn
 Hamburg-Altonaer Stadt- und Vorortbahn
 Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen